Huk steht für:

 Huk (Geographische Bezeichnung), im topografischen Sinn eine Ecke oder Vorsprung, insbesondere im Verlauf einer Küste
 Hukbalahap (auch die Huks genannt), war eine antijapanische Widerstandsbewegung auf den Philippinen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Der vollständige Name der Bewegung auf Tagalog ist Hukbo ng Bayan Laban sa mga Hapon (antijapanische Volksarmee)
 eine fiktive Rasse von Außerirdischen in der Filmreihe Star Wars, siehe Figuren aus Star Wars

HuK steht als Abkürzung für:

 Chris „HuK“ Loranger, ein kanadischer E-Sportler, siehe Chris Loranger
 in der Wirtschaft für das Kundensegment Haushalte und Kleingewerbe
 Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) e. V., ein Zusammenschluss von Frauen und Männern, die sich mit dem Thema Homosexualität und Kirche in Deutschland auseinandersetzt

Die Abkürzung HUK steht für:

 Haftpflicht-, Unfall- und Kfz-Versicherung, ein Begriff aus dem Versicherungswesen
 Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse, siehe HUK-Coburg
 Hunter-Killer, ein militärisches Verfahren zur U-Boot-Jagd
 HUK-Verband, ein Vorgängerinstitut des heutigen Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

Siehe auch:
 Huck
 Huck, Huckleberry, Kurzform des am. Vornamens
 Huck auch Kurzform von Huckaback, Gerstenkornleinen, Drell 
 Hug
 Hook
 Howgh (Karl May), Hugh!, seltener Huck
 Hoek 

Abkürzung